Пінчо (їжа) — бутерброд іспанської кухні.
 Пінчо (пагорб) — один із пагорбів Рима, що не належить до Семи пагорбів.